Mistrzostwa Ukrainy w Skokach Narciarskich 2021 – zawody mające na celu wyłonić mistrza Ukrainy, które rozegrane zostały 16 i 17 lutego w Worochcie na skoczniach średniej i normalnej wchodzących w skład kompleksu Awanhard.

Tytuły mistrza kraju wywalczyli Jewhen Marusiak (skocznia średnia) i Witalij Kaliniczenko wśród mężczyzn oraz Tetiana Pyłypczuk (skocznia średnia) wśród kobiet.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni średniej (16.02.2021) 
Opracowano na podstawie:

Konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej (17.02.2021) 
Opracowano na podstawie:

Konkurs indywidualny kobiet na skoczni średniej (17.02.2021) 
Opracowano na podstawie:

Przypisy 

Mistrzostwa Ukrainy w skokach narciarskich
Sezon 2020/2021 w skokach narciarskich
2021 na Ukrainie